Хивинский поход:

 Хивинский поход (1717), под руководством Бекович-Черкасского
 Хивинский поход (1839—1840)
 Хивинский поход (1873)